SFO steht als Abkürzung für:

 Senior First Officer in der zivilen Luftfahrt, siehe Pilot
 den San Francisco International Airport nach dem IATA-Flughafencode
 Serious Fraud Office, eine Strafverfolgungsbehörde des Vereinigten Königreiches
 skolefritidsordning, ein kommunales Angebot zur nachmittäglichen Freizeitgestaltung für Schulkinder in Dänemark und Norwegen und an dänischen Schulen in Deutschland
 Société fédérale des orchestres (Eidgenössischer Orchesterverband)

SFO